Соро́кін — російське прізвище.

 Сорокін Анатолій Іванович (1921—1988) — радянський підводник, віце-адмірал. Герой Радянського Союзу.
 Сорокін Владислав Володимирович — учасник Афганської війни 1979—1989 років, кавалер ордена «За мужність».
 Сорокін Володимир Георгійович (; (7 серпня 1955) — російський письменник.
 Сорокін Іван Лукич (1884 — 1918) — воєначальник часів Громадянської війни в Росії (1918 — 1921); головком Північно-кавказької Червоної Армії.
 Сорокін Євграф Семенович (1821—1892) — російський живописець, академік (з 1861).
 Сорокін Микола Євгенович (1952–2013) — радянський російський актор театру і кіно, театральний режисер, педагог, політик. Народний артист Росії.
 Сорокін Олександр Дмитрович (1909—1982) — митець-кераміст родом з Одеси.
 Сорокін Олександр Миколайович (1948) — український банкір, економіст і фінансист. Заслужений економіст України. Лауреат Державної премії України. Член Академії підприємництва і менеджменту України.
 Сорокін Олександр Миколайович (1987) — український футболіст, гравець футзального клубу МФК «Локомотив» Харків
 Сорокін Питирим Олександрович (23 лютого 1889 — 11 лютого 1968) — російсько-американський соціолог.
 Сорокін Павло Васильович (1919—1943) — лейтенант РА, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Сорокін Юрій Валентинович (1946—2008) — радянський і російський актор кіно і дубляжу, кінорежисер.

Див. також 
 Сорокіна
Російські прізвища